Singen steht für:
 den Gebrauch der menschlichen Stimme zum Gesang

Orte:
 Singen (Hohentwiel), Stadt im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Singen (Stadtilm), Ortsteil der Stadt Stadtilm, Ilm-Kreis, Thüringen
 Singen (Remchingen), Ortsteil der Gemeinde Remchingen, Enzkreis, Baden-Württemberg

Bahnhöfe:

Siehe auch: